Suzana (cantora)
 Suzana (fadista)
 Suzana (futebolista)

Veja também 
 Susana

Desambiguação